Touria peut faire référence à :

Toponymie 
 Touria, cours d'eau ukrainien dans l'oblast de Transcarpatie
 Touria, cours d'eau ukrainien dans l'oblast de Volhynie

Prénom et personnalités portant ce prénom 
 Touria, prénom
 Touria Ikbal, poétesse marocaine
 Touria Jebrane Kryatif, femme politique marocaine
 Touria Chaoui, première femme marocaine pilote d'avion
 Touria Alaoui, actrice marocaine
 Touria El Glaoui entrepreneuse marocaine, fondatrice de la foire d'exposition d'art contemporain 1:54.

Prénom arabe
Prénom féminin